Das Mixed der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Bob Bryan. Das Finale gewann die Paarung Bob Bryan / Wera Swonarjowa gegen Todd Woodbridge / Alicia Molik mit 6:3 und 6:4.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITF.com (englisch)

Mixed
2004